Мискуэ — провинция в департаменте Кочабамба, Боливия. По состоянию на 2005 год на территории проживало 41 062 человека. Площадь территории составляет 2730  км². На северо-западе граничит с провинцией Пуната, на западе с провинцией Эстебан Арсе, на юго-востоке с провинцией Камперо, на северо-востоке с провинцией Карраско, на севере с провинцией Арани. Основное население территории — представители народа кечуа. Главная водная артерия — река Мискуэ.

Административный центр — город Мискуэ.

На территории провинции обитает эндемик Боливии — Красноухий ара.

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 Население Боливии

Провинции Боливии